Kasteel Vilain (Gentbrugge)
Kasteel Vilain (Reninge)